El término Ay o AY puede referirse a:

 Ay I, el faraón Merneferra Ay, que gobernó entre el 1669 y el 1656 a. C. aproximadamente.
 Ay II, el faraón egipcio Jeperjeperura Ay, que reinó entre el 1327 y el 1323 a. C. aproximadamente.
 Manuel Antonio Ay (1817-1847), un cacique maya en el actual México.
 Ay, localidad en Marne (Francia).
 Aÿ-Champagne, comuna nueva de Marne (Francia).
 ¡ay!, una interjección.
 Acción Yuntar, un partido político español.
 ay el código ISO 639-1 para el idioma aimara.